Tawrija (ukrainisch , russisch ) ist der:

 ukrainische und russische Name historischen Region Taurien

 Name eines Dorfes in der ukrainischen Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka, siehe Tawrija (Wassyliwka)

 Name einer Siedlung in der ukrainischen Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Tawrija (Skadowsk)
 Name einer Siedlung in der ukrainischen Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Tawrija (Melitopol)